Fettner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fettner (1921–2021), österreichischer Journalist und Holocaust-Überlebender
 Manuel Fettner (* 1985), österreichischer Skispringer
 Nicolas Fettner (* 1987), österreichischer Skispringer